Chama kan syfta på följande:

 Chama (djur), ett släkte musslor

Geografi

Kina 

 Chagmar, bergstopp, Tibet,

USA 

 Chama (ort i USA), New Mexico, Rio Arriba County,

Zambia 

 Chama (ort i Zambia), Eastern, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Robotskapade Zambiaförgreningar